Wioska ist Name folgender Orte in Polen:
 Wioska (Mikołajki) (Neuwalde), Siedlung in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gmina Mikołajki
 Wioska (Rakoniewice) (Wioska/Schlieffenwalde), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Rakoniewice
 Wioska (Skępe), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Skępe
 Wioska (Niechlów) (Weschkau), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gmina Niechlów
 Wioska (Syców) (Mühlenort), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gmina Syców